Бартулис — фамилия. Известные носители:

 Бартулис, Антон Петрович (1912—1993) — свинарь, Герой Социалистического Труда (1959).
 Бартулис, Оскарс (род. 1987) — латвийский хоккеист, защитник.
 Бартулис, Эугениюс (род. 1949) — католический епископ.